peut désigner :

 When You're Gone, chanson d'Avril Lavigne, sortie en 2007
 When You're Gone, chanson du groupe The Cranberries, sortie en 1996

Homonymie